Nancye Bolton e Thelma Coyne hanno battuto in finale Joan Hartigan e Edie Niemeyer 7-5, 6-2.

Teste di serie 

 Nancye Bolton /  Thelma Coyne (Campionesse)
 May Hardcastle /  Nell Hopman (quarti di finale)

 Alison Hattersley /  Olive Stebbing (semifinali)
 Joan Hartigan /  Edie Niemeyer (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Australian Championships 1940